Théophile Marie Brébant :  (1889 – 1965), est un officier français.
 Paul Brébant : (1823 - 1892), est un chef cuisinier et restaurateur français.
 Paul Brébant :  (1888 - 1969), est un chanteur et parolier français.

Le Brébant est un café-restaurant parisien.